Кривецкий сельсовет

Карелия 
 Кривецкий сельсовет Пудожского района (преобразован в конце 1990-х в сельскую администрацию)

Кировская область 
 Кривецкий сельсовет Даровского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Курская область 
 Кривецкий сельсовет Мантуровского района

Липецкая область 
 Кривецкий сельсовет Добровского района